de Roemeense of Spaanse naam voor Christiaan
een winkel in Oradea, Roemenië, zie Cristian (Oradea)
een gemeente in het Roemeense district Sibiu, Cristian (Sibiu)
een plaats in het Roemeense district Brașov, Cristian (Brașov) 
een Spaans profvoetballer, Cristian Hidalgo
een Roemeens profvoetballer, Cristian Chivu